Omnimon – personaggio di Digimon Adventure e Digimon Adventure 02
Omnimon – personaggio di Digimon Adventure V-Tamer 01
Omnimon – personaggio di Digimon Tamers
Omnimon – personaggio di Digimon Fusion Battles
Omnimon – membro dei Cavalieri Reali